USFA steht als Abkürzung für:
 United States Forces in Austria, die militärische Organisationseinheit der USA in der Besatzungszeit in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg
 United States Food Administration (Lebensmittelverwaltung der Vereinigten Staaten), eine Behörde mit der Aufgabe einer Bewirtschaftung von Lebensmitteln nach dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg

Abkürzung